Volkhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Falk Volkhardt (1925–2001), deutscher Unternehmer und Hotelier
 Georg Volkhardt (1885–1953), deutscher Politiker und Mitglied des Bayerischen Senats
 Hermann Volkhardt (1851–1909), deutscher Hotelier
 Innegrit Volkhardt (* 1965), deutsche Hotelkauffrau
 Paul Volkhardt, deutscher Bobsportler

Siehe auch:
 Volkhard
 Volckart
 Volkart
 Volkhart